

Aéronautique 
 Pilatus Aircraft, un constructeur aéronautique suisse.

Patronymie 
 Rob Pilatus, membre du groupe Milli Vanilli.

Toponymie 
 Pilatus, une montagne suisse.

Autres 
 Pilatus, un étalon né en 1965.